Десятини — колишній хутір в Україні, Козельщинському районі, Полтавської області. Розташований в центрі між селами Хорішки, Костівка та Пашенівка. В наш час на місці хутора переоране поле, інколи в полі можна знайти кусочки глечиків та глиняних мисок.

Десятини постраждали в часі Голодомору 1932–1933 років.

Посилання 
 Реабілітовані історією 

Колишні населені пункти Козельщинського району